Cletocamptus är ett släkte av kräftdjur. Cletocamptus ingår i familjen Cletodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Cletocamptus